Асейтуна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 40 км². Население — 625 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 98 км.

Покровителями города считаются Себастиян и святая Марина.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Касереса